Hallendorf ist der Name von Orten:

 Hallendorf (Uhldingen-Mühlhofen), Ortsteil der Gemeinde Uhldingen-Mühlhofen, Bodenseekreis, Baden-Württemberg
 Hallendorf (Salzgitter), Stadtteil von Salzgitter, Niedersachsen

Siehe auch:
 Hallerndorf